Die Coppa Italia ist der nationale Pokalwettbewerb für Fußball-Vereinsmannschaften in Italien. Erstmals 1922 ausgespielt, wird er seit 2021 unter den 40 Mannschaften der Serie A und Serie B sowie weiteren 4 Mannschaften der Serie C. Er wird jährlich von der Lega Nazionale Professionisti, einer Unterorganisation des italienischen Fußballverbandes Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) veranstaltet und ist nach der italienischen Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball.

Der Sieger spielt in der neuen Saison gegen den amtierenden italienischen Meister um die Supercoppa Italiana und ist für die Gruppenphase der UEFA Europa League qualifiziert. Ist der Pokalsieger auch Meister geworden, tritt der unterlegene Pokalfinalist in der Supercoppa an, während der Startplatz in der Europa League in der Liga vergeben wird, wenn der Pokalsieger bereits für die UEFA Champions League qualifiziert ist.

Juventus Turin ist mit 14 Pokalsiegen Rekordsieger und mit 21 Finalteilnahmen Rekordfinalist. Gegenwärtiger Titelträger ist Inter Mailand.

Spielmodus 
Nachdem der Wettbewerb zur Spielzeit 2007/08 umstrukturiert wurde (u. a. weniger Teilnehmer, nur noch ein Finalspiel in Rom), folgte zur Spielzeit 2008/09 eine erneute Reform. Seitdem ist der Modus wie folgt:

 * = Anzahl der verbleibenden, teilnehmenden Mannschaften im Wettbewerb insgesamt

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger und Finalisten

Rekordspieler

Einsätze

Torschützen

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Coppa Italia Serie C
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien

Weblinks 

 Coppa Italia auf legaseriea.it (italienisch, englisch)
 Coppa Italia auf UEFA.com
 Coppa Italia auf Kicker.de
 Coppa Italia auf Transfermarkt.de
 Coppa Italia auf Weltfussball.de
 Coppa Italia auf Fussballdaten.de
 Coppa Italia auf Sofascore.com
 Liste der Endspiele auf rsssf.com (englisch)

Anmerkungen & Einzelnachweise 

 
Gegründet 1922
Fußballwettbewerb in Italien